Manille peut désigner :

Géographie 
 Manille, la capitale des Philippines ;
 le Grand Manille, la région métropolitaine des Philippines incluant 17 villes dont Manille et Quezon City ;
 la baie de Manille, une baie de l'océan Pacifique baignant les côtes de l'île philippine de Luçon et au fond de laquelle s'est développée la ville de Manille.

Autres 
 une manille, bracelet en alliage de cuivre forgé en Afrique de l'Ouest, et servant de monnaie ; 
 une manille, un outil en acier utilisé comme élément d'articulation entre deux instruments de préhension, utilisé par les hommes du bâtiment et dans la navigation ;
 la manille, un jeu de cartes ;
 le manille ou chanvre de Manille, une fibre très résistante produite à partir des feuilles de l'abaca ;
 Manille (titre original : Maynila: Sa mga kuko ng liwanag), film philippin de Lino Brocka sorti en 1975 au cinéma.

Voir aussi